Корту́з может означать:

 Кортуз — горная вершина в Красноярском крае.
 Кортуз — село в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Кортуз — горный хребет в Красноярском крае.